Dorypteryx är ett släkte av insekter som beskrevs av Samuel Francis Aaron 1883. Dorypteryx ingår i familjen styltstövlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Styltstövlöss
Dorypteryx